A Equipe de Bermuda de Copa Davis representa Bermuda na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Bermuda Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Bermuda)

Bermuda